Green Is the Sea è il quinto album di inediti del gruppo musicale inglese And Also the Trees, pubblicato nel 1991.

Tracce

Collegamenti esterni